Натуральне число 1075
 1075 рік до нашої ери
 1075 рік нашої ери